Архиепархия Тороро () — архиепархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Тороро, Уганда. В митрополию Тороро входят епархии Джинджи, Котидо, Морото, Сороти. Кафедральным собором архиепархии Тороро является церковь святых Угандийских мучеников в городе Тороро.

История 
13 июля 1894 года Святой Престол учредил апостольский викариат Южного Нила, выделив его из апостольского викариата Виктории-Ньянзы (сегодня — Архиепархия Кампалы).

5 июня 1925 года и 10 июня 1948 года апостольский викариат Южного Нила передала часть своей территории для возведения новых апостольской префектуры Кавирондо (сегодня — Епархия Кисуму) и апостольского викариата Кампалы (сегодня — Епархия Джинджи). 10 мая 1951 года апостольский викариат Южного Нила был переименован в апостольский викариат Тороро.

25 марта 1953 года Римский папа Пий XII выпустил буллу Quemadmodum ad Nos, которой преобразовал апостольский викариат Тороро в епархию.

29 ноября 1980 года епархия Тороро передала часть своей территории для возведения новой епархии Сороти.

2 января 1999 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу Cum Ecclesia, которой возвёл епархию Тороро в ранг архиепархии.

Ординарии архиепархии 
 епископ Henry Hanlon MHM (17.07.1894 — 17.11.1911);
 епископ Johannes Biermans MHM (24.04.1912 — 1925);
 епископ John William Campling MHM (13.05.1925 — февраль 1938);
 епископ John Reesinck MHM (29.03.1938 — март 1951);
 епископ John Francis Greif MHM (1.05.1951 — 17.08.1968);
 архиепископ James Odongo (19.08.1968 — 27.06.2007);
 архиепископ Denis Kiwanuka Lote (27.06.2007 — 2.01.2014);
 архиепископ Emmanuel Obbo A.J. (2.01.2014 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Quemadmodum ad Nos , AAS 45 (1953), стр. 705 
 Булла Cum Ecclesia

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация  

Католические епархии Уганды